

Unité de masse 
La drachme est une unité ancienne de masse, utilisée depuis l'Antiquité.

Il existe deux masses anciennes dites « drachme ». L'une est grecque, l'autre romaine :
 La drachme grecque valait 1/100 de mine grecque, donc environ .
 La drachme romaine valait 1/96 de livre romaine – qui trois quarts d'une mine grecque –  donc environ .

Il existe deux masses dites drachme dans le système des apothicaires anglo-saxon :
La drachme avoirdupois (symbole dr av; en anglais dram) est défini comme 1/16 d'once avoirdupois (27 11/32 grains) et vaut donc exactement 1,771 845 195 312 5 grammes
La drachme troy ou gros (symbole dr t) est définie comme 1/8 d'once troy (60 gr) et vaut donc exactement . On la subdivise en 2,5 deniers (pennyweights) ou 3 scrupules (scruples).

Unité de volume 
La drachme (dram ou drachm) est également une unité de volume dans les pays anglo-saxons. 

Elle est définie comme 1/8 d'once liquide, aussi bien dans le système impérial d'unités que dans le système américain d'unités.

Il y a donc deux drachmes :
 la drachme impériale (symbole fl dr; en anglais fluid dram ou fluidram) vaut exactement  ;
 la drachme américaine vaut exactement .

Dans les deux cas, on subdivise la drachme en 60  (minims).

 signifie en anglais courant un verre d'alcool (en particulier de whisky). Le volume réel est alors supérieur 
à un dram au sens strict. 

Unité de masse
Unité de volume
Unité de mesure anglo-saxonne
Unité de mesure romaine
Unité de mesure grecque